Schneeberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Städte, Gemeinden:

 Schneeberg (Erzgebirge), Stadt im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schneeberg (Unterfranken), Markt im Landkreis Miltenberg, Bayern

Gemeindeteile, weitere Orte:
 Schneeberg (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schneeberg (Wattendorf), Ortsteil der Gemeinde Wattendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Schneeberg (Winklarn), Ortsteil des Marktes Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schneeberg (Beeskow), Ortsteil der Stadt Beeskow, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Schneeberg (Gemeinde Kirchschlag), Ortschaft und Katastralgemeinde im Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Schneeberg (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ortsteil der Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Sněžník (Jílové u Děčína), Ortsteil von Jílové u Děčína im Ústecký kraj, Tschechien

Baulichkeiten:
 Schloss Schneeberg, bei Trins in Tirol, Österreich
 Schneebergerhof, Gehöft in Möderbrugg, Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark

Berge: 
 Schneeberg (Rax-Schneeberg-Gruppe) (Klosterwappen 2076 m), höchster Berg Niederösterreichs (mit Schneebergbahn)
 Schneeberg (Salzburger Schieferalpen) (1938 m), in den Dientener Bergen bei Mühlbach am Hochkönig, Land Salzburg
 Krainer Schneeberg, Notranjski Snežnik (1795 m), bei Ilirska Bistrica im Dinarischen Gebirge, Slowenien
 Glatzer Schneeberg (Śnieżnik, Králický Sněžník) (1425 m), im Glatzer Schneegebirge, Polen und Tschechien
 Schneeberg (Oberösterreichische Voralpen), Reichraminger Schneeberg (1244 m), am Ennstal im Reichraminger Hintergebirge, Oberösterreich
 Schneeberg (Fichtelgebirge) (1051 m), höchster Berg im Fichtelgebirge, Frankens und Nordbayerns, nahe Weißenstadt, Bayern
 Schneeberg (Vogesen) (961 m), in den Mittelvogesen bei Wangenbourg-Engenthal, Département Bas-Rhin, Frankreich
 Schneeberg (Upland) (726,3 m), im Upland (Rothaargebirge) bei Wakenfeld (Usseln), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Schneeberg (Waldviertel) (902 m), Kuppe in Niederösterreich
 Hoher Schneeberg, Děčínský Sněžník (722,8 m), höchster Berg des Elbsandsteingebirges, bei Děčín, Ústecký kraj, Tschechien
 Schneeberg (Suhl) (692,4 m), höchster Berg im Kleinen Thüringer Wald bei Suhl, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Schneeberg (Eifel) (557,3 m), in der Eifel bei Boos, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Schneeberg (Aachen) (256,5 m), bei Laurensberg, kreisfreie Stadt Aachen, Nordrhein-Westfalen (Naturschutzgebiet)

sowie:

 Naturschutzgebiet Schneeberg (Aachen), auf dem Schneeberg bei Orsbach (Aachen), Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Schneeberg (Meschede), bei Enste (Meschede), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Schneeberg (Südtirol), Bergbaugebiet zwischen Passeiertal und Lazzacher Tal in Südtirol, Italien

Schneeberg ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Karl Schneeberg (1894–1946), deutscher Pädagoge, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Tristram I. Zenger zu Zangenstein und Schneeberg, Adliger 

Siehe auch:
 Snøbjørga
 Sněžník
 Snowy Mountains